Bīlān (persiska: بيرلان, بیلان, Bīrlān) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Västazarbaijan, i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Bīlān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bīlān är platt österut, men västerut är den kuperad. Terrängen runt Bīlān sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Ḩājjīā Dāghī,  meter över havet,  km norr om Bīlān. Runt Bīlān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Urmia,  km väster om Bīlān. Trakten runt Bīlān består till största delen av jordbruksmark. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Västazarbaijan